Bouffier ist der Familienname folgender Personen:

 Bryan Bouffier (* 1978), französischer Rallyefahrer
 Volker Bouffier (* 1951), deutscher Politiker (CDU), ehemaliger Ministerpräsident des Landes Hessen
 Willy Bouffier (1903–1969), deutscher Ökonom, Rektor der Hochschule für Welthandel in Wien

Siehe auch:
 Bouvier